

Заґурник — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Заґурник — село в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства